Reth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfréd Réth (1884–1966), ungarischer Maler
 Caspar von Reth (1850–1913), deutscher Bildhauer sowie Porträt-, Genre- und Tiermaler der Düsseldorfer Schule 
 Karl Reth (1849–1933), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Michael Reth (* 1950), deutscher Biologe und Hochschullehrer für Immunologie